Kevin O’Shea ist der Name folgender Personen:
* Kevin O’Shea (Schauspieler, 1913) (1913–1990), US-amerikanischer Schauspieler 
 Kevin O’Shea (Basketballspieler) (Kevin Christopher O’Shea; 1925–2003), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kevin O’Shea (Eishockeyspieler) (Kevin William O’Shea; 1947–2010), kanadischer Eishockeyspieler
 Kevin O’Shea (Schauspieler, 1952) (* 1952), britischer Schauspieler